Airbus Defence and Space является подразделением Airbus Group, ответственным за оборонную и аэрокосмическую продукцию и услуги. Подразделение было сформировано в январе 2014 года в ходе корпоративной реструктуризации European Aeronautic Defence and Space (EADS), и состоит из бывших подразделений Airbus Military, Астриум, и Cassidian.

Компания Airbus Defence and Space присутствует в десятках стран на шести континентах.

История 
31 июля 2013 года, компания European Aeronautic Defence and Space (EADS) объявила о том, что собирается изменить свое фирменное наименование на Airbus Group к концу года, и что подразделения Astrium, Cassidian и Airbus Military будут объединены в новую компанию: Airbus Defence and Space.

В январе 2014 года материнская компания EADS была преобразована в Airbus Group с тремя дочерними компаниями: Airbus Defence and Space, Airbus и Airbus Helicopters.

Организация 

Компания Airbus Defence and Space в настоящее время структурирована в 4 направлениях бизнеса:
 Военные Самолеты
 Космические Системы
 Электроника
 Связь, разведка и охрана

Военные Самолеты 

 Airbus A330 MRTT
 Airbus A400M Atlas
 CASA C-212 Aviocar
 CASA/IPTN CN-235
 EADS CASA C-295
 Eurofighter Typhoon

Космические системы 
 Грузовой космический корабль ATV
 Европейско-американский космический корабль «Орион»
 Модуль МКС «Коламбус»
 «Ариан (семейство ракет)»
 Eurostar (спутниковая платформа)
 Марсоход «Розалинд Франклин»
 Ракетные двигатели: HM7B, Aestus, Vinci, Vilcain
 Гидразин высокой чистоты (HYPU)

Сайты 
Основные подразделения European Airbus Defence and Space расположены:
 в Германии: Бакнанг, Берлин, Бремен, Имменштад-ам-Бодензе, Йена, Киль, Кобленц, Кёльн, Lampoldshausen, Манхинг, Оттобрунн, Оберкохен, Потсдам, Росток, Зульцбах (Таунус), Trauen, Вецлар, Ульм и Унтершлайсхайм
 во Франции: Elancourt, Vélizy, Les Mureaux, Бордо, Тулуза и Куру (Французская Гвиана)
 в Объединённом королевстве: Ньюпорт, Портсмут и Stevenage
 в Испании: Хетафе, Мадрид и Севилья
 в Италии: Рим и Потенца
 в Южной Африке: Irene

В январе 2014 года материнская компания EADS была преобразована в Airbus Group с тремя дочерними компаниями: Airbus Defence and Space, Airbus и Airbus Helicopters.

Внешние ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Аэрокосмические компании